Лиепайская партия — учреждённая 14 декабря 2004 года правая региональная партия, состоящая из более чем 300 жителей Лиепаи. Её руководителем является бывший мэр Лиепаи Улдис Сескс. 

Партия действует в Союзе зеленых и крестьян, в 12 Сейме её представляли три депутата — Валдис Скуйиньш, Айя Барча и Марис Кучинскис .

Примечания 

2004 год в Латвии
Политические партии Латвии
Организации Лиепаи